Bonifacio Vitalini (1320-1388 ca.) – giurista italiano 
 Francesco Vitalini (1865-1904) – incisore e pittore italiano
 Pietro Vitalini (1967–) – sciatore alpino italiano